Гауда може да се односи на:
 Гауда, град у Холандији.
 Гауда (сир), холандски сир.
 Гауда (Јужна Африка), град у Јужној Африци.
 Гауда (краљ), бивши краљ Нумидије.